Hruska oder Hruška ist der Familienname folgender Personen:
 Ales Hruska (* 1985), tschechischer Fußballtorhüter
 Arthur Hruska (1880–1971), österreichischer Zahnarzt und Botaniker
 Blahoslav Hruška (1945–2008), tschechischer Archäologe und Altorientalist
 David Hruška (* 1977), tschechischer Eishockeyspieler
 Eduard Hruska (1870–1935), österreichischer Politiker (DnP)
 Franz Hruska (1888–1977), deutscher Politiker (SPD)
 Friedrich-Theodor Hruška (1930–2013), deutscher Politiker (FDP)

 Ladislaus Hruska (1912–1983), österreichischer Architekt
 Luboš Hruška (1927–2007), tschechischer Soldat und politischer Gefangener
 Petr Hruška (* 1964), tschechischer Lyriker und Literaturwissenschaftler
 Roman Hruska (1904–1999), US-amerikanischer Politiker
 Rudolf Hruska (1915–1995), österreichischer Automobilkonstrukteur

Hruška ist der Name folgender Orte:
 Hruška, Gemeinde im Okres Prostějov, Tschechien

Hruska steht für folgende Flüsse in der Ukraine:
 Hruska (Berda), Nebenfluss der Berda
 Hruska (Kalmius), Nebenfluss des Kalmius
 Hruska (Kasennyj Torez), Nebenfluss des Kasennyj Torez
 Hruska (Tschornyj Taschlyk), Nebenfluss des Tschornyj Taschlyk
 Hruska Howta, Nebenfluss der Howta

Hruška stehtn für folgende Unternehmen:
 Hruska-Modelle, Modellbahnhersteller, siehe Prefo

Siehe auch:
 Hruschka
 Ruska